Ива́ново (Ю́жный) — аэропорт федерального значения в городе Иваново. Расположен в 7 км к юго-западу от центра города. Официальная дата начала работы 17 сентября 1939 года.

Деятельность 

Принимаемые воздушные суда самолёты Ан-12, Ан-24, Ан-28, Ан-30,  Ил-76, Ту-134, Ту-154, Ту-204, Ту-214,  Як-40, Як-42,  А-319-100, А-320,  B-737, B-757-200,  Beechcraft-350,  Bombardier CRJ-100,-200,  Embraer EMB 120 Brasilia,  Embraer E-190, Falcon-7x,  Pilatus PC-12,  SAAB-340, SAAB-2000, Sukhoi Superjet 100  и др. ВС 3-4 кл., вертолёты всех типов.

Классификационное число ВПП (PCN) 53/F/D/X/T.

Самый низкий пассажиропоток Ивановского аэропорта был в 2009 году — 2810 человек. Объём перевезенного груза в этом же году составлял 1.032 тонн (в 2008 году — 29 тонн).

История

В Советском Союзе 
В 1939 году на месте будущего аэропорта был построен аэродром с грунтовой взлётно-посадочной полосой. На аэродроме базировалось звено самолётов У-2 и По-2. Выполнялись грузовые, почтовые и санитарные полеты как внутри Ивановской области, так и за её пределами.

В 1952 году началась эксплуатация самолетов Ан-2. В 1957 году введено в эксплуатацию новое здание аэровокзала. С 1963 года аэропорт Иваново начал эксплуатировать самолёты Ли-2, расширив географию полетов.

В 1970 году на смену поршневым Ли-2 поступили турбовинтовые самолеты Ан-24.

В 1972 году был разработан проект нового генерального плана развития аэропорта, согласно 1-й очереди реализации которого была сооружена искусственная взлетно-посадочная полоса размерами 2504×42 м (декабрь 1975 года), рулежные дорожки, перрон, места стоянок воздушных судов и здание современного типового аэровокзала пропускной способностью 400 чел./час (введен в эксплуатацию в 1982 году).

В 1978 году аэропорт Иваново приступил к эксплуатации самолетов Ту-134А и Ту-134А СХ, которые выполняли пассажирские, грузовые перевозки и аэрофотосъемочные полеты.

В 1987 году введён в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс аэропорта Иваново (Южный).

В 1990 году наблюдалась наибольшая активность авиаперевозок:
 полёты выполнялись в 37 городов страны;
 было перевезено 449 475 чел. при средней занятости пассажирских мест 85,8 %;
 перевезено почты 556,1 тонн и грузов 3 815,1 тонн.

В Российской Федерации

1990-2000 годы 
27 августа 1992 года во время захода на посадку в аэропорту Иваново произошла катастрофа самолёта Ту-134. Пассажирский Ту-134 следовал по маршруту Минеральные Воды — Донецк — Иваново. Погибли 84 человека. Самолёт упал на один из домов посёлка Лебяжий Луг

В 1997 году аэропорт стал международным, однако в 1998 году перестал функционировать в связи с отсутствием финансовых возможностей по поддержанию сертификационных требований к материально-техническому обеспечению и персоналу на право ведения аэропортовых видов деятельности.

22 октября 2003 года деятельность аэропорта была приостановлена и объекты имущественного комплекса аэропорта были законсервированы.

В июле 2006 года заключено соглашение с Правительством Москвы и начата реконструкция аэропорта.

В 2008 году восстановлено авиационное сообщение с г. Москва (рейс Москва — Иваново авиакомпании «Атлант-Союз» на самолетах Embraer 120 Brasilia).

В начале 2009 года отменены все рейсы на неопределённый срок.

Рейсы на Москву были возобновлены в июле 2009 года авиакомпанией «Регион-Авиа». Компания также использовала самолеты Embraer 120 Brasilia.

2010 годы 
В августе 2010 года рейсы в Москву (Домодедово) стала выполнять авиакомпания Dexter на самолетах Pilatus PC-12.

С 13 января 2011 года открыты регулярные рейсы в Санкт-Петербург (Пулково). Рейсы выполняются на воздушных судах Pilatus PC-12 авиакомпанией Dexter.

С января 2013 года рейсы в Москву (Домодедово) и Санкт-Петербург (Пулково) выполняет авиакомпания РусЛайн на 50-местных самолетах Bombardier CRJ.

С 29 июня по 31 августа 2013 года авиакомпанией РусЛайн осуществлялся сезонный рейс в Анапу (Витязево). Перевозки производились по субботам.

В перспективе возможно восстановление международного статуса аэропорта и открытие рейсов в Казань.

С 7 января по 18 марта 2017 года были открыты сезонные зимние рейсы в Сочи (Адлер), которые выполнялись авиакомпанией "Нордавиа" на самолетах Boeing 737-500.

С 02 июля по 27 августа 2017 года рейсы в Анапу (Витязево) выполняла авиакомпания "RusLine"  на самолетах CRJ-100 по воскресеньям.

С 03 июня по 30 сентября 2017 года рейсы в Симферополь (Симферополь), еженедельно по субботам, выполняла авиакомпания "Ред Вингс" на самолетах Ту-204 и Airbus 320.

С 06 июня по 19 сентября 2017 года рейсы в Сочи (Адлер), еженедельно по вторникам, выполняла авиакомпания "Ред Вингс" на самолетах Ту-204 и Airbus 320.

С 02 июля по 27 августа 2017 года рейсы в Анапу (Витязево) выполняла авиакомпания "RusLine"  на самолетах CRJ-100 по воскресеньям.

В перспективе на 2017 год было открытие рейсов в Минеральные Воды, Казань и Краснодар.

С 30 мая по 26 сентября 2018 года рейсы в Симферополь (Симферополь) выполнялись авиакомпанией "Нордавиа" на самолетах Boeing 737-500 и Boeing 737-700 по средам.

С 16 июня по 15 сентября 2018 года рейсы в Сочи (Адлер) выполнялись авиакомпанией "Нордавиа" на самолетах Boeing 737-500 и Boeing 737-700 дважды в неделю по вторникам и субботам.

С 02 января по 30 марта 2019 года ежедневные рейсы в Санкт-Петербург (Пулково) выполняет авиакомпания "RusLine"  на самолетах CRJ-100 вместимостью 50 пассажиров.

С 01 июня по 21 сентября 2019 года рейсы в Анапу (Витязево) выполняла авиакомпания "RusLine"  на самолетах CRJ-100   2 раза в неделю по четвергам и субботам.

С 05 июня по 24 сентября 2019 года рейсы в Симферополь (Симферополь), еженедельно по средам, выполняла авиакомпания "Smartavia" на самолетах Boeing 737-700 и Boeing 737-800.

С 08 июня по 28 сентября 2019 года рейсы в Сочи (Адлер), 2 раза в неделю (вт, сб) , выполняла авиакомпания "Smartavia" на самолетах Boeing 737-700 и Boeing 737-800.

2020 годы 
С 03 июня по 07 октября 2020 года рейсы в Симферополь (Симферополь), еженедельно по средам, выполняла авиакомпания "Smartavia" на самолетах Boeing 737-700 и Boeing 737-800.

С 07 июня по 04 октября 2020 года рейсы в Сочи (Адлер), еженедельно по воскресеньям, выполняла авиакомпания "Smartavia" на самолетах Boeing 737-700 и Boeing 737-800.

С 25 июня по 19 сентября 2020 года рейсы в Анапу (Витязево) выполняла авиакомпания "RusLine"  на самолетах CRJ-100 2 раза в неделю по четвергам и субботам.

С 30 апреля по 30 сентября 2021 года рейсы в Анапу (Витязево), Сочи (Адлер) и Симферополь (Симферополь) выполняла авиакомпания "S7 Airlines" на 144 местных самолетах Airbus A319, по 2 рейса в неделю в каждом направлении.

С 01 января 2022 года регулярные рейсы в Сочи (Адлер) с частотой 1 раз в неделю (сб) выполняет авиакомпания "S7 Airlines" на самолетах Airbus 320 вместимостью 174 пассажира.

С 01 января 2022 года ежедневные рейсы в Санкт-Петербург (Пулково) выполняет авиакомпания "RusLine"  на самолетах CRJ-100 вместимостью 50 пассажиров.

С 03 мая 2022 года по вторникам и с 26 мая 2022 года по четвергам, авиакомпания "S7 Airlines" вводит дополнительные сезонные рейсы в  Сочи (Адлер) на самолетах Airbus 320 до конца сентября 2022 года.

С 17 мая по 27 сентября 2022 года сезонные рейсы в Калининград (Храброво) с частотой 2 раза в неделю (вт и сб) выполняет авиакомпания "RusLine"  на самолетах CRJ-100 вместимостью 50 пассажиров.

С 01 июня по 30 сентября 2022 года авиакомпания "RusLine" вводит дополнительные рейсы в Санкт-Петербург (Пулково) (пн, ср, чт, пт, сб). По данному направлению, летом 2022 года, будет выполняться 12 рейсов в неделю.

С 03 ноября рейсы в Санкт-Петербург (Пулково) начала выполнять авиакомпания "Nordwind Airlines" (оператор рейсов дочерняя авиакомпания "Ikar"). Рейсы выполняются 3 раза в неделю (пн, чт, вс) на 110 местном Embraer E-190. 

С 04 ноября и до конца 2022 года авиакомпания "RusLine" обслуживает направление в Санкт-Петербург (Пулково) 4 раза в неделю (вт, ср, пт, сб).

С 01 января 2023 года ежедневные рейсы в Санкт-Петербург (Пулково) выполняет авиакомпания "Nordwind Airlines".

С 02 января 2023 года рейсы в Калининград (Храброво) с частотой 2 раза в неделю выполняет авиакомпания "Nordwind Airlines" (оператор рейсов авиакомпания "Ikar").

С 04 января 2023 года рейсы в Сочи (Адлер) с частотой 2 раза в неделю выполняет авиакомпания "Nordwind Airlines" (оператор рейсов авиакомпания "Ikar").

Показатели деятельности

Маршрутная сеть

Примечания

Ссылки 
 Сайт аэропорта Иваново-Южный
 Аэропорт Иваново-Южный в справочнике Aviapages.ru
 Аэродром «Иваново-Южный» включен в действующий реестр аэродромов России

Аэропорты России федерального значения
Аэропорты Ивановской области
аэропорт
Здания и сооружения, построенные в 1939 году в России
1930-е годы в Ивановской области